Khanabad kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Taloqan, provinshuvudstad, Takhar, 
 Khanabad (ort i Afghanistan), Kondoz, 
 Khānābād (distrikt i Afghanistan), Kondoz, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar